Balk (meetkunde), een ruimtelijke figuur
 Balk (bouwkunde), een ligger, als onderdeel van een constructie
 Balkbrug (brug), een type brug
 Beurtbalkje, om bij kassa's de spullen van de klanten apart te houden
 Evenwichtsbalk, een gymnastiektoestel
 Voortgangsbalk, een balk die het voortschrijden van een proces weergeeft
 Hijsbalk
 Notenbalk
 balk (heraldiek), een dwarsband op een wapenschild

Plaatsen en gebieden 
 Balk (Friesland), een plaats in de Nederlandse provincie Friesland
 Balkbrug (Hardenberg), een dorp in Overijssel, in de streektaal: De Balk
 Balk (North Yorkshire), een plaats en civil parish in Engeland
 Balch (stad), ook wel Balkh of Balk, een stad in de provincie Balch in het noorden van Afghanistan
 Balch (provincie), ook wel Balkh of Balk, een provincie van Afghanistan